Евхерий (Eucherius) е име на:

 Свети Евхерий от Трир († ок. 250), първият епископ на Трир, 3 век
 Свети Евхерий от Лион († 450), епископ на Лион
 Свети Евхерий от Орлеан (* 694, † 738), епископ на Орлеан
 Флавий Евхерий, консул 381 г.
 Евхерий (син на Стилихон), син на генерал Стилихон и Серена, екзекутиран 408 г.